Pulp kan syfta på:

 Pulp eller pulp fiction – engelskt uttryck för kiosklitteratur
 Pulp (musikgrupp) – brittisk popgrupp
 Pulp Fiction – amerikansk film från 1994 av Quentin Tarantino.
 Pulp (bok) – roman av Charles Bukowski